Lagström är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Ove Lagström (1929–1949), svensk tecknare, målare och skulptör
 Solveig Lagström (1922–1994), svensk skådespelerska och sångerska

Svenska efternamn